Фивиццано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Масса-Каррара.

Население составляет 8815 человек (2008 г.), плотность населения составляет 49 чел./км². Занимает площадь 180 км². Почтовый индекс — 54013. Телефонный код — 0585.

Покровителем коммуны почитается святой Антоний Великий, празднование 17 января.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.fivizzano.ms.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики